Чериковер — фамилия.
 Чериковер, Илья Михайлович (1881—1943) — еврейский историк и публицист; один из авторов «ЕЭБЕ».
 Чериковер, Лазарь Зиновьевич (1895—1964) — советский архитектор.
 Чериковер, Элиэзер (1868 −1928) — общественный деятель.
 Гричер-Чериковер, Григорий Зиновьевич (Червинский; 1883—1945) — советский кинорежиссёр и сценарист. Примечания